Sancho I. Leónský, zvaný též Sancho Tlustý (932 – 19. prosince 966), byl dvakrát králem Leónu a Galicie.

Životopis 
Byl synem Ramira II. Leónského  a Urracy Sánchez Pamplonské.. Byl taky vnukem Sancha I. Pamplonského a Tody Navarrské.

Po smrti svého otce v roce 951 se dostal se svým bratrem do sporu o trůn. Po Ordoñové smrti roku 956 obsadil uprázdněný trůn , ale už o dva roky později byl sesazen šlechtou vedenou Fernánem Gonzálezem Kastilským kvůli své extrémní obezitě.  Nahradil ho Ordoño IV. Leónský (958 - 960).

Během svého exilu v Andalusii se mu, podle kronik, podařilo zhubnout pod dohledem Hasdaj ibn Shapruta. Ve stejné době začal opět usilovat o získání trůnu. Nejprve požádal o pomoc svou babičku Todu, dále uzavřel dohodu s Maury a s pomocí leónské a navarrské šlechty zabral v roce 959 Zamoru a posléze získal zpět i trůn.

Jelikož nerespektoval dohodu s muslimy, byl obětí mnoha jejich trestných výprav. Poslední roky jeho vlády byl poznamenány zvětšující se nezávislostí šlechty Kastilského hrabství a Galicijského království.

Byl otráven a vzápětí zemřel. Na trůn usedl jeho syn Ramiro III. Leónský. Jeho ženou byla královna Teresa Ansúrez.

Reference

Literatura 
 
 
 
 

Leónští králové
Úmrtí v roce 966
Galicijští králové
Oběti atentátů
Muži
Zemřelí na otravu
Narození v 10. století
Španělští panovníci